Protobarinophyton — викопний рід плауноподібних рослин родини Barinophytaceae порядку Sawdoniales, що існував в ранньому девоні.

Опис 
Рослина складалася з довгих тонких стебел без листя. Спорангії розташовані в два ряди з кожного боку стебла, утворювали невеликі скупчення (стробіли). Protobarinophyton був гетероспорним, тобто одна рослина виробляла як чоловічі, так і жіночі спори. Проте, обидва типи спор містяться в одних спорангіях, на відміну від інших гетероспорних рослин, де вони утворюються у різних спорангіях.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображає положення роду у порядку Sawdoniales:

Примітки

Посилання 

Викопні рослини
Плауноподібні
Флора девонського періоду